В 2022—2023 годах проходит 31-й сезон Исландской хоккейной лиги.

Регулярный сезон 

И = Игры, В = Выигрыш, Н = Ничья, П = Поражение, ВО = Выигрыш в овертайме, ПО = Поражение в овертайме, Ш = Шайбы, РШ = Разница Шайб

Финал

Статистика и рекорды 
 Самый разгромный матч: SR - Fjölnir, 12-5 (22 ноября  2022); SR - SA, 2-9 (2 декабря 2022)
 Самый результативный матч: SR - Fjölnir, 12-5 (22 ноября 2022)
 Лучший бомбардир: 24 очка — (SA) Leifsson Johann; (SR) Orongan Axel
 Лучший снайпер: 15 шайб —  (SR) Orongan Axel
 Лучший ассистент: 16 передач — (SA) Leifsson Johann
 Лучший голкипер: 94.57% сейвов — (SA) Johannesson Jakob

Ссылки 
 сезон на официальном сайте лиги 

Исландская хоккейная лига
2011 год в хоккее
2010 год в хоккее